Swartling ist der Familienname folgender Personen:

Axel Swartling (1840–1918), schwedischer Politiker
Magnus Swartling (* 1970), schwedischer Curler